Tereza Mihalikova era la campionessa in carica degli Australian Open 2015 - Singolare ragazze.
Proprio la giocatrice slovacca ha raggiunto la finale venendo sconfitta da Vera Lapko, che ha conquistato il titolo con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Bianca Andreescu (terzo turno, ritiro)
  Tereza Mihalikova (finale)
  Charlotte Robillard-Millette (primo turno)
  Anna Kalinskaya (quarti di finale)
  Vera Lapko (campionessa)
  Zheng Wushuang (primo turno)
  Kimberly Birrell (ritiro)
  Anastasia Potapova (quarti di finale)

  Rebeka Masarova (semifinale) 
  Priscilla Hon (ritiro) 
  Pranjala Yadlapalli (terzo turno) 
  Chihiro Muramatsu (terzo turno) 
  Mai Hontama (primo turno) 
  Lucie Kankova (secondo turno) 
  Katherine Sebov (terzo turno) 
  Dayana Yastremska (quarti di finale) 
  Anstasia Zarytska (terzo turno)

Tabellone

Parte Finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2016